Maga steht für:

 Maga (Charakene), König der Charakene
 Maga (Gattung), eine Heuschreckengattung
 Maga (Waschmittel), seit über 80 Jahren hergestelltes Waschmittel der Friedrich Steinfels AG
 Maga (Kamerun), Gemeinde in Kamerun
 Maga (Band), spanische Popband
 Make America Great Again, Wahlkampfmotto Donald Trumps (meist in Versalien als MAGA)
 Adriana (Fußballspielerin) (* 1996), brasilianische Fußballnationalspielerin

Maga oder Mága ist der Familienname von:

 Coutoucou Hubert Maga (1916–2000), Präsident von Dahomey
 Esteban Maga (* 1984), uruguayischer Fußballspieler
 Othmar Mága (1929–2020), deutscher Dirigent